Ивáн Афанáсьевич Желябужский (1638 — после 1684) — московский служилый дворянин, наместник, ясельничий, воевода, думный дворянин, окольничий, дипломат, мемуарист.

Биография 
Представитель знатного рода Желябужских. Дед его был выходцем из Речи Посполитой — служил в Москве дьяком, отец стал воеводой. Иван Афанасьевич начал службу в чине дворянина московского (1640).

В начале 1657 года ясельничий Желябужский выполнял дипломатическую миссию в Трансильвании ко двору князя Дьёрдя II Ракоци. По пути в Трансильванию летом 1657 года находился на Украине, собирая по поручению главы Посольского приказа информацию о состоянии дел в Гетманщине, а также агитировал местное население за ограничение прав гетмана в пользу русского царя. Собранные им сведения были использованы правительством царя Алексея Михайловича при определении нового курса в отношении Украины.

В 1658 году отправлен гонцом в Польшу для переговоров о месте посольского съезда. В 1661 году назначен приставом при приёме послов императора Священной Римской империи, которых он встречал и провожал от Пскова до Москвы. Наместник Курмышский (1662). В 1662 году находился 2-м послом при посольстве, отправленном в Венецию и Англию. Имел особое поручение устроить в Англии заём в 31000 ефимков. В Лондоне у него произошла ссора с англичанином Иваном Гебдоном, находившимся на русской службе, после которой Желябужский отправил в Москву донесение, что Гебдон мешает ему в осуществлении миссии. Посол в Венецию и Флоренцию (1663). Ясельничий Конюшенного приказа (1664-1667).

В сентябре 1665 года по наказу царя встречал на въезде в Москву посольство гетмана Войска Запорожского (левобережного) Ивана Брюховецкого и был при нём приставом. Активно участвовал в русско-украинских переговорах, по результатам которых были заключены Московские статьи 1665 года. Местничал сс стольником Назарием Михайловичем Алфимовым, который должен был объявлять гетмана, а Иван Афанасьевич встречать. После завершения переговоров отправлен послом на Украину, однако в результате конфликта с главой Посольского приказа Ординым-Нащокиным вскоре был отозван в Москву.

В 1666 году служил судьёй в Конюшенном приказе, затем отправлен посланником в Вену. В 1667 году назначен воеводой в Курмыш, но тогда же участвовал в заключении Андрусовского перемирия с Речью Посполитой. В 1668 году по приказу царя вновь ездил на Украину для усмирения восстания Брюховецкого. Назначен послом в Польшу (22 апреля 1668). Воевода в Чернигове (1671-1672). Сотенный голова у дворян в день встречи шведского посольства (31 декабря 1673). Сидел в Судном Владимирском приказе (1673-1674) и описывал дворцовые сёла (1673). 

В 1674 году произведён в стольники. Пожалован думным дворянином (1676). Оставался в Москве в отсутствии царя Фёдора Алексеевича (06 и 28 октября 1676).

В 1676 году вместе с архимандритом Павлом послан в Ферапонтов монастырь для объявления Никону соборного определения о переводе его в Кирилло-Белозерский монастырь. Воевода в Смоленске (1678-1679). Ездил за Государём в поездках (1680). В 1680 году находился на службе в приказе Казанского дворца. В 1681 году отправлен в Речь Посполитую в рамках подготовки к заключению военного союза против Османской Турции и Крымского ханства. Воевода в Казани (1681). Подписал «Соборное деяние об отставке отеческих случаев и местничества» (12 января 1682). После смерти царя Фёдора Алексеевича, послан привести запорожское войско к присяге на верность царю Петру (1682). Воевода в Киеве (с 21 апреля 1682), за службу в Малороссии получил похвалу (25 мая 1682). Пожалован в окольничии (1684), был на съезде с польскими послами.

В 1684 году в чине окольничего отправлен воеводой в Чернигов, а затем участвовал в комиссии для составления родословной книги. Ездил за царём Петром I Алексеевичем (1689). По родословной росписи показан бездетным.

Записки 

С конца XVIII века Желябужскому приписываются «Дневные записки», охватывающие время с 1682 по 1709 годы. Не особенно важные для политической истории данной эпохи, они заключают в себе немало любопытных подробностей, касающихся отдельных распоряжений петровского правительства, материального быта общества и его нравов. Автор «в простых и выразительных чертах обрисовал грубость и распущенность нравов последней четверти XVII века».

В 2013 году А. В. Захаров сумел доказать, что сам И. А. Желябужский умер задолго до 1709 года, которым датируется последняя запись «дневных записок», и предположил авторство или соавторство его родственника — стольника Семёна Васильевича Желябужского.

Примечания

Литература 
 
 Богданов А. П., Каган М. Д. Желябужский Иван Афанасьевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — , 1992. Вып. 3. Ч. 1. — С. 322—326.
  Желябужский И.А. Дневные записки // Рождение империи. - : Фонд Сергея Дубова, 1997. - С. 259—358.
 Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII — першої чверті XVIII ст. — , 1995.
 Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 9. Ч. 2. — , 1997.
В.В. Руммель. В.В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2-х том. СПб., 1886 г. Издание А.С. Суворина. Том. I. Желябужский Иван Афанасьевич. стр. 263.

Ссылки 

 

Послы Русского государства
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Мемуаристы Российской империи
Авторы дневников
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Русские писатели XVII века
Писатели по алфавиту
Писатели Русского государства
Умершие в XVIII веке
Окольничие
Думные дворяне
Воеводы Курмыша